Scarborough se poate referi la:

Locuri

Australia 
 Scarborough, Western Australia, suburbie a orașului Perth
 Scarborough, New South Wales
 Scarborough, Queensland

Canada
 Scarborough, Ontario, fostă municipalitate a orașului Toronto
 Scarborough GO Station, stație feroviară GO Transit în Toronto
 Scarborough City Centre, cartier în Toronto
 Scarborough Town Centre, centru comercial în Toronto
 Scarborough Village, cartier în Toronto
 Scarboro, Calgary, cartier în Calgary, Alberta

Marea Britanie 
 Scarborough, North Yorkshire
 Scarborough stație feroviară, în Scarborough, North Yorkshire.
 Scarborough (district), district administrativ
 Castelul Scarborough, în North Yorkshire

Africa de sud 
 Scarborough, Cape Town, în vestul peninsulei Cape

Trinidad Tobago 
 Scarborough, Tobago

Statele Unite 
 Scarborough, Maine
 Scarborough, New York, cătun în Briarcliff Manor
 Scarborough (stație de metrou)
 Scarborough Day School, o școală a cătunului
 Scarborough Renaissance Festival în Waxahachie, Texas
 Plaja Scarborough în Narragansett, Rhode Island

Marea Chinei de sud 
 Scarborough Shoal, un grup de insule disputate de către China, Taiwan și Filipine.

Persoane 
 Scarborough (nume)

Altele 
 Scarborough FC, club de fotbal în Scarborough, Anglia
 Scarborough Evening News, ziar în Scarborough, Anglia
 Scarborough Mere, lac în Scarborough, England
 Scarborough Fair (baladă), celebră baladă engleză